Джума́нджи — многозначный термин.

Значения 
 «Джуманджи» — детская книга Криса Ван Оллсбурга.
 «Джуманджи» — настольная игра по одноимённому фильму, придумана компанией Milton Bradley Company, впервые выпущена в 1995 году.
  — компьютерная игра 1996 года, основанная на фильме.
 «Джуманджи» — российская музыкальная группа, солистом которой являлся Михей (Сергей Крутиков).

Кино 
 «Джуманджи» — фантастический фильм 1995 года режиссёра Джо Джонстона, экранизация произведения Криса Ван Оллсбурга.
 «Джуманджи» — мультипликационный сериал по мотивам одноимённого фильма, выходил в период с 1996 по 1999 год.
 «Джуманджи: Зов джунглей» — фантастический фильм 2017 года режиссёра Джейка Кэздана, сиквел фильма 1995 года.
 «Джуманджи: Новый уровень» — фантастический фильм 2019 года режиссёра Джейка Кэздана.

Примечания